Символ за опасност представлява пиктограма на оржанжев фон, която трябва да служи като пръв сигнал за възможна опасност.

Символи 

Химия
Медицина
Токсикология
Символи